Egéria, autora
 13 Egéria, asteroide
 Egeria, género botânico
 Egéria (mitologia), personagem da mitologia grega

Desambiguações de topônimos